Petersmann ist der Familienname folgender Personen:

 Cerstin Petersmann (* 1964), deutsche Ruderin
 Ernst-Ulrich Petersmann (* 1945), deutscher Jurist
 Gerhard Petersmann (* 1942), österreichischer Altphilologe
 Günter Petersmann (* 1941), deutscher Ruderer
 Hubert Petersmann (1940–2001), deutscher Altphilologe
 Josef Mathias Petersmann (1864–1942), deutscher Verleger und Unternehmer
 Katrin Petersmann (* 1967), deutsche Ruderin
 Konstanze Petersmann (1942–2021), deutsche Schriftstellerin
 Sandra Petersmann (* 1972), deutsche Hörfunkkorrespondentin
 Werner Petersmann (1901–1988), deutscher evangelischer Theologe und Politiker (NPD)

Siehe auch:
 Villa Petersmann, Haus im Leipziger Musikviertel